Система обнаружения:
 Система обнаружения — программное или аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через Интернет.
 Система обнаружения — автоматизированная информационная система, контролирующая целостность стенки трубопровода.
 Система обнаружения (англ. network intrusion detection system, NIDS) — система обнаружения вторжений, которая отслеживает такие виды вредоносной деятельности, как DoS атаки, сканирование портов или даже попытки проникновения в сеть. 
 Система обнаружения — это система обнаружения вторжений, которая ведет наблюдение и анализ событий, происходящих внутри системы (в отличие от сетевой СОВ, которая отслеживает в первую очередь сетевой трафик).